Los milodóntidos (Mylodontidae) son una familia extinta de perezosos gigantes.
Probablemente era de movimientos lentos, usando sus garras delanteras como arma defensiva.
Los milodóntidos junto con sus parientes los escelidotéridos y los orofodóntidos formaban el clado Mylodonta, una de las principales radiaciones evolutivas de los perezosos terrestres. El descubrimiento de sus fósiles en cavernas asociadas con ocupación humana llevó a algunos autores a teorizar que los humanos antiguos construían corrales cuando querían procurarse un perezoso terrestre joven, para criarlo y más tarde consumirlo. Sin embargo, la datación por radiocarbono no apoya la ocupación simultánea de estos sitios por humanos y perezosos. Hallazgos de algunos restos subfósiles como coprolitos, pelo y piel han permitido inferir su aspecto y conducta probables.

Las únicas familias actuales del suborden Folivora son Bradypodidae y Choloepodidae. Los análisis filogenéticos usando secuencias homólogas de todos los grupos de xenartros indican que la familia Mylodontidae estaban más cercanamente relacionada con los Megalonychidae que a los Bradypodidae.

Clasificación 
 Familia Mylodontidae
 Mirandabradys Carlini, Scillato-Yané & Sánchez, 2006
 Pseudoprepotherium Hoffstetter, 1961
 Urumacotherium Bocquentin-Villanueva, 1983
 Subfamilia Mylodontinae Gill, 1872
 Brievabradys Villarroel, 2000
 Glossotheriopsis Scillato-Yané, 1976
 Kiyumylodon Rinderknecht, Perea & McDonald, 2007
 Lestobradys
 Megabradys Scillato-Yané, 1981
 Mylodon Owen, 1839
 Pleurolestodon Rovereto, 1914
 Promylodon Ameghino, 1883
 Simomylodon Saint-André et al., 2010
 Strabsodon 
 Subfamilia Lestodontinae
 Bolivartherium Carlini, Scillato-Yané & Sánchez, 2006
 Tribu Thinobadistini
 Sphenotherus Ameghino, 1891
 Thinobadistes Hay, 1919
 Tribu Glossotheriini
 Glossotherium Owen, 1839
 Mylodonopsis Cartelle, 1991
 Paramylodon Brown, 1903
 Ranculcus Ameghino, 1891
 Tribu Lestodontini
 Lestodon Gervais, 1855 
 Lestodontidion Roselli, 1976
 Subfamilia Scelidotheriinae
 Analcitherium Ameghino, 1891
 Catonyx Ameghino, 1891
 Chubutherium Cattoi, 1962
 Elassotherium Cabrera, 1939
 Glossotheridium Kraglievich, 1934
 Neonematherium Ameghino, 1904
 Oreomylodon Hoffstetter, 1949
 Proscelidodon Bordas, 1935
 Scelidodon Ameghino, 1881
 Scelidotheriops Ameghino, 1904
 Scelidotherium Owen, 1839
 Sibyllotherium Scillato-Yané & Carlini, 1998
 Valgipes Gervais, 1874
 Subfamilia Octomylodontinae
 Octomylodon Ameghino, 1904
 Subfamilia Nematheriinae
 Nematherium Ameghino, 1887

Filogenia 
Cladograma según análisis de Gaudin en 2004:

Referencias 

 
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Pleistoceno

de:Riesenfaultier#Mylodontidae